Оберлига 1981/1982 — 35-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 22 августа 1981 года и завершился 30 мая 1982 года. Чемпионом этого сезона в четвёртый раз стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли дрезденское «Динамо» и лейпцигский «Локомотив». Покинули Оберлигу клубы «Энерги» и «Буна Шкопау»
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Карл Цейсс» Рюдигер Шнупхазе с 19 мячами, который также был признан лучшим игроком сезона.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Ссылки
 

ГДР
ГДР
1981/1982